Plojkokljúni (tudi ploskokljúni, včasih tudi kar plôvci) (znanstveno ime Anseriformes) so red ptic, v katerega uvrščamo tri danes živeče družine:

 bodičarke (Anhimidae)
 Anseranatidae
 plovci (Anatidae)

Red plojkokljunov vsebuje okoli 180 vrst, skoraj vse v družini plovcev; družina bodičark vsebuje tri južnoameriške vrste, družina Anseranatidae pa le vrsto Anseranas semipalmata, razširjeno na severu Avstralije in jugu Nove Gvineje.

Plojkokljuni so večinoma vodni ptiči s plavalno kožico med prsti.

Sklici 

 
Novočeljustnice
Taksoni, opisani leta 1831